American Hardcore, album degli L.A. Guns del 1996
American Hardcore, documentario musicale del 2006
L'ondata statunitense del genere hardcore punk